Уэнделл Кларк Беннетт (, 17.08.1905, Мэрион, Индиана — 06.09.1953) — американский . Профессор Йеля.

Окончил Чикагский университет (1927), там же получил степени магистра искусств (1929) и д-ра философии (1930).

В 1932 году совершил находку монолита, названного его именем (:es:Monolito Bennett), и поныне являющегося самой высокой найденной скульптурой в Андах (7,3 м).

До 1938 года работал в Американском музее естественной истории.
Затем в 1938-1940 годах профессор антропологии в Висконсинском университете, а с 1940 года профессор Йеля (полный с 1945 года) и с 1949 года глава департамента антропологии.

В 1952 году президент Американской антропологической ассоциации.

Умер от сердечного приступа.

Был женат с 1935 года.

Примечания

Ссылки 
  , 
 http://vicuna.ru/index.php/tiwanaku/bennett/ 

Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Йельского университета
Антропологи США